Лобос има више значења:

 Лобос (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лобос (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лобос (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лобос (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику